|-
| (125701) 2001 XT94||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125702) 2001 XS96||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125703) 2001 XY96||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125704) 2001 XB97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125705) 2001 XD97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125706) 2001 XZ97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125707) 2001 XZ98||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125708) 2001 XD99||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125709) 2001 XG99||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125710) 2001 XJ99||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125711) 2001 XG100||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125712) 2001 XO100||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125713) 2001 XP100||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125714) 2001 XS100||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125715) 2001 XZ100||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125716) 2001 XT101||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125717) 2001 XU101||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 125718 Джемасаломон (Jemasalomon)||||15 грудня 2001||Бютьє (Сена і Марна)||Жан-Клод Мерлен
|-
| (125719) 2001 XQ105||||14 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Анрі Боффен
|-
| (125720) 2001 XK106||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125721) 2001 XS106||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125722) 2001 XL107||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125723) 2001 XA108||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125724) 2001 XK108||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125725) 2001 XA109||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125726) 2001 XQ110||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125727) 2001 XC111||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125728) 2001 XJ111||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125729) 2001 XM111||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125730) 2001 XV111||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125731) 2001 XK112||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125732) 2001 XN112||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125733) 2001 XO113||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125734) 2001 XZ114||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125735) 2001 XD115||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125736) 2001 XJ115||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125737) 2001 XB116||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125738) 2001 XE116||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125739) 2001 XH116||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125740) 2001 XD117||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125741) 2001 XG117||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125742) 2001 XT117||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125743) 2001 XE118||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125744) 2001 XY118||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125745) 2001 XF119||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125746) 2001 XJ119||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125747) 2001 XT120||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125748) 2001 XH121||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125749) 2001 XT121||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125750) 2001 XJ122||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125751) 2001 XQ122||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125752) 2001 XD123||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125753) 2001 XX123||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125754) 2001 XG127||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125755) 2001 XY127||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125756) 2001 XU128||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125757) 2001 XA129||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125758) 2001 XY129||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125759) 2001 XH130||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125760) 2001 XN131||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125761) 2001 XQ131||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125762) 2001 XY134||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125763) 2001 XC136||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125764) 2001 XG136||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125765) 2001 XO136||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125766) 2001 XS136||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125767) 2001 XZ136||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125768) 2001 XD137||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125769) 2001 XY137||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125770) 2001 XA138||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125771) 2001 XM138||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125772) 2001 XY138||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125773) 2001 XA140||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125774) 2001 XJ140||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125775) 2001 XQ140||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125776) 2001 XX140||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125777) 2001 XV143||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125778) 2001 XV144||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125779) 2001 XL145||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125780) 2001 XM145||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125781) 2001 XO145||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125782) 2001 XW146||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125783) 2001 XD147||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125784) 2001 XZ147||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125785) 2001 XX148||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125786) 2001 XR150||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125787) 2001 XY150||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125788) 2001 XH151||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125789) 2001 XY151||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125790) 2001 XB152||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125791) 2001 XJ152||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125792) 2001 XL152||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125793) 2001 XC153||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125794) 2001 XV153||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125795) 2001 XW153||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125796) 2001 XH154||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125797) 2001 XN155||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125798) 2001 XY155||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125799) 2001 XU156||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (125800) 2001 XX156||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

125700